65-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 65-я параллель северной широты
 65-я параллель южной широты

См. также 
 65-й меридиан восточной долготы
 65-й меридиан западной долготы